R 44 oder R44 steht für:
 Räumboot R 44 der Aldebaran-Klasse, siehe Deutsche Minenräumboote
 ECE-Regelung R 44 zu Rückhalteeinrichtungen für Kinder, siehe Kindersitz #ECE-R 44
 R 44, Radialreifen auf einer 44-Zoll-Felge, siehe Landwirtschaftsreifen
 Gefahrstoffhinweis R 44, siehe R- und S-Sätze
 Robinson R44, US-amerikanischer Hubschrauber

R44